Werner Schuster (1939-2001) – politico tedesco
 Werner Schuster (1969) – sciatore  e allenatore di sci nordico austriaco